Хотеч може бити:

 Хотеч (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Хотеч (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Хотеч (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република